Трофей Копа (, ) — щорічна футбольна нагорода, що вручається з 2018 року кращому молодому футболісту, який не досяг 21 року. Церемонія нагородження відбувається одночасно з церемонією вручення «Золотого м'яча». Нагороду присуджує журнал France Football.

Нагорода носить таку назву на честь французького нападаючого Раймона Копа, володаря «Золотого м'яча» 1958 року. Власника Трофея Копа визначають колишні володарі «Золотого м'яча». На відміну від нагороди Golden Boy, трофей Копа може вручатися гравцям, які не грають у Європі.

Список володарів

Лауреати

Переможці по країнам

Переможці по клубам

Примітки

Посилання
 Ballon d'Or : actualité, nommés et vainqueurs sur France Football - France Football

Нагороди, засновані 2018
Золотий м'яч